Горпишин — фамилия; имеет женскую форму Горпишина.
 Горпишин, Вячеслав Николаевич (род. 1970) — советский, российский гандболист.
 Горпишин, Сергей Вячеславович (род. 1997) — российский гандболист.